Polgár, een plaats en gemeente in Hongarije

Personen
 Susan Polgar, een Hongaars schaakster
 Judit Polgár, een Hongaars schaakster
 Sofia Polgar, een Canadees schaakster
 Kornél Polgár, een Hongaars-Nederlands architect